Larrañaga ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Larrañaga (1937–2012), spanischer Schauspieler
 Dámaso Antonio Larrañaga (1771–1848), spanisch-uruguayischer Geistlicher, Architekt und Naturforscher
 Enrique de Larrañaga (1900–1956), argentinischer Maler
 Jorge Larrañaga (1956–2021), uruguayischer Rechtsanwalt und Politiker
 Manuel Valdés Larrañaga (1909–2001), spanischer Faschist, Diplomat und Sportfunktionär
 Markel Bergara Larrañaga (* 1986), spanischer Fußballspieler

Larrañaga steht für:
 Larrañaga (Montevideo), ein Stadtviertel (barrio) der uruguayischen Hauptstadt Montevideo